Poul Jensen peut désigner :

 Poul Jensen (19?-), astronome danois ;
  (1944-), navigateur danois ;
 Poul Jensen (1934-2000), footballeur danois ;
  (1899-1991), footballeur danois ;
  (1912-2000), footballeur danois ;
 Poul Ove Jensen (1937-), architecte danois.